Arre (Gard), municipi francès, situat al departament de Gard i a la regió de Llenguadoc-Rosselló.
 Arre (riu), riu francès que té el seu naixement al massís de les Cévennes.
 Arre (Navarra), localitat del consell d'Ezkabarte.
 Arre (Pàdua), municipi de la província de Pàdua.